Gawril, Gawriil oder Gawrill ist der (Vor-)Name folgender Personen:

 Gawriil Konstantinowitsch Aiwasowski (Gawril Konstantinowitsch Aiwasowski; 1812–1879), Orientalist
 Gawriil Stepanowitsch Batenkow, russischer Oberst und Schriftsteller
 Gawriil Romanowitsch Derschawin (1743–1816), russischer Poet
 Gawril Kazarow (1874–1958), bulgarischer Althistoriker
 Gawril Krastewitsch (auch Gawril Pascha; * 1817 oder 1822, † 1898), Phanariot bulgarischer Herkunft und Aktivist der Bulgarischen Nationalen Wiedergeburt
 Gawriil Dmitrijewitsch Katschalin (Gawril Katschalin)
 Gawriil Wassiljewitsch Ksenofontow, russisch-jakutischer Ethnograph
 Gawriil Ioakimowitsch Lomakin, russischer Komponist
 Gawriil Iljitsch Mjasnikow, russischer Revolutionär
 Gawriil Charitonowitsch Popow, Moskauer Oberbürgermeister 1991–1992
 Gawriil Nikolajewitsch Popow, russischer Komponist
 Gawriil Loginowitsch Pribylow, Navigator
 Gawril Radomir (* nach 970; † 1015), 1014/15 einer der letzten Zaren des ersten bulgarischen Reiches aus dem Hause Komitopuli
 Gawriil Konstantinowitsch Romanow, Mitglied des Hauses Romanow-Holstein-Gottorp
 Gawriil Andrejewitsch Sarytschew (Gawril Sarytschew; 1763–1831), Offizier der russischen Marine und Hydrograph
 Gawriil Nikolajewitsch Trojepolski, russischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Gabriel (Name)
 Gawriil-Klasse, Klasse russischer Zerstörer der Baltischen Flotte des zaristischen Russland